Miami Open 2023 er en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på hardcourt-baner i Hard Rock Stadium i Miami, Florida, USA i perioden . marts - . april 2023. Det er den 38. udgave af Miami Open.

Miami Open er sæsonens anden turnering i kategorien ATP Tour Masters 1000 på mændenes ATP Tour 2023, og det er samtidig sæsonens tredje turnering i kategorien WTA 1000 på kvindernes WTA Tour 2023.

Tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, tillod, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne indtil videre ikke stille op under landenes navne eller flag på grund af Ruslands invasion af Ukraine.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Miami Open 2023 androg $ ?.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 96 spillere, der var fordelt på:
 ??? spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 7. februar 2024 (seks uger før turneringens start).
 ??? spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 ??? spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 ??? lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semfifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 48 spillere, der spillede om de sidste 12 ledige pladser i hovedturneringen. ??? af de 48 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 96 spillere, der var fordelt på:
 ??? spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 21. febuar 2023 (fire uger før turneringens start).
 ??? spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 ??? spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 ??? lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semfifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 48 spillere, der spillede om de sidste 12 ledige pladser i hovedturneringen. ??? af de 48 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble 

Herredoubleturneringen havde deltagelse af 32 par, der fordelte sig på:
 ?? par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 ?? par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Damedouble 

Damedoubleturneringen havde deltagelse af 32 par, der fordelte sig på:
 ?? par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 ?? par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Miami Open 
 ATP Tour - Miami 2023 - Draws 
 WTA - Miami 2023 - Draws

Noter 

2023
WTA Tour 2023
ATP Tour 2023